«Привид в машині» — дев'ятнадцятий епізод шостого сезону американського мультсеріалу Футурама.

Сюжет 
Після того як Бендер вмирає, його програмне забезпечення починає примарне існування.

 

Серії «Футурами»